Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice je moravský fotbalový klub ze západního předměstí Prostějova, hrající v sezóně 2022/23 přebor Olomouckého kraje. Založen v roce 1945 pod názvem SK Čechovice. V oddílu působí sedm mužstev. Dvě mužstva mužů, dorost a starší + mladší žáci v Krajském přeboru. Maldší žáci B, starší a mladší přípravky v okresních soutěžích. V sezóně 2021/22 se po 28 letech podařilo opanovat 1.A třídu Olomouckého kraje sk. B a postoupit do Krajského přeboru Olomouckého kraje.

Historické názvy 

 1945 - 1948 – SK Čechovice (Sportovní klub Čechovice)
 1948 - TJ Sokol Čechovice (Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice)

Soupiska

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální klubové stránky 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1945
TJ Sokol Čechovice
TJ